Раухала () — фінське прізвище.

Відомі носії 

 Калерво Раухала (1930—2016) — фінський борець греко-римського стилю, срібний призер Олімпійських ігор, бронзовий призер чемпіонату світу.
 Отто Раухала ( 1995) — фінський хокеїст, переможець молодіжного чемпіонату світу.
 Пекка Раухала ( 1960) — фінський борець вільного стилю, чотириразовий срібний призер чемпіонатів Європи, учасник чотирьох Олімпійських ігор.
 Юкка Раухала ( 1959) — фінський борець вільного стилю, бронзовий призер Олімпійських ігор.
 Яні Раухала ( 1978) — фінський боксер, призер чемпіонату Європи серед аматорів.